Orgasmatron puede hacer referencia a los siguientes artículos:
 Orgasmatron, álbum musical de 1986 de la banda Motörhead.
«Orgasmatron», canción del álbum homónimo.
Orgasmatron, dispositivo de masaje.